«The Sweet Inspirations» () — женская вокальная соул/ритм-энд-блюз группа, существовавшая в 1963—1979 годах. Группа известна своей работой бэк-вокалисток для таких звёзд мировой эстрады как Элвис Пресли, Соломон Берк, Эстер Филлипс и Арета Франклин. «The Sweet Inspirations» образованы в 1963 г.

Состав 

 Сильвия Шемвелл () — вокал.
 Сиссия Хьюстон () — вокал (р. 5 апреля 1950, Ньюарк, Нью-Джерси).
 Мирна Смит () — вокал.
 Эстелл Браун () — вокал.

История группы 

Группа образовалась в конце 50-х и первоначально называлась «The Drinkard Singers». В её состав входили: Дорис Трой, Джуди Клэй, Дайон Уорик и её сестра Ди Ди Уорик. Вплоть до 1967 года, группа записывала собственные альбомы. Постоянной солисткой группы в те годы оставалась Сисси Хьюстон (мать Уитни Хьюстон). В 1963 году группа дала себя новое имя — «The Sweet Inspirations».

Ди Ди Уорик покинула группу в 1965 году, начав сольную карьеру. Вскоре, она была заменена Мирной Смит. Эстель Браун присоединилась к группе вскоре перед тем, как группа заключила контракт со звукозаписывающим лейблом «Atlantic Records». Оригинальным составом группы на сегодняшний день принято считать: Сильвия Шемвелл, Сисси Хьюстон, Мирна Смит, Эстелл Браун. На звукозаписывающей сессии 28 марта 1967 года, «The Sweet Inspirations» впервые выступили в роли бэк-вокалисток. Они осуществили вокальную партию для песни Вана Моррисона — «Brown Eyed Girl», вскоре ставшей классическим хитом музыканта. Песня была выпущена в июне 1967 и достигла максимальной позиции #8 в музыкальном хит-параде «Billboard Hot 100». В октябре 2007 года, Моррисон был награждён сертификатом «Broadcast Music Incorporated» на 8 миллионов экземпляров сингла «Brown Eyed Girl».

Свой дебютный альбом «The Sweet Inspirations» выпустили в апреле 1967 года. Пластинка была выпущена под лейблом «Atlantic Records» и включила в себя два первых сингла в творчестве группы: «Why (Am I Treated So Bad)» — песня, ранее записанная группой «The Staple Singers» и «Let It Be Me» — французская песня, получившая наибольшую известность в исполнении Бетти Эверетт и Джерри Батлера в 1964 году. Хотя первые синглы «The Sweet Inspirations» не имели значительного успеха в хит-парадах, «Atlantic Records» оставались преданы идеи продвинуть группу, имевшую серьёзные перспективы. Вовремя звукозаписывающей сессии в Мемфисе, прошедшей в августе, была записана большая часть песен, сделанных специального для дебютного альбома группы, выпущенного в 1967 году. В течение месяца после выпуска альбома, песни достигли высоких отметок в музыкальных хит-парадах, что дало группе возможность приступить к записи второго альбома, в который вошли песни преимущественно в жанре госпел. Альбом назывался «Songs Of Faith & Inspiration» и был выпущен в 1968 году. Вскоре группа вновь вернулась в студию «Atlantic Records» для записи нового альбома. В дальнейшем их песни исполнила известная группа «The Bee Gees» (песня «To Love Somebody»), а также группа «The Righteous Brothers» (песня «Unchained Melody»). Последняя песни в исполнении The Sweet Inspirations проложила им дорогу в хит-парады.

В 1968 году «The Sweet Inspirations» приняли участие в записи альбоме Джими Хендрикса — «Electric Ladyland», выступив в роли бэк-вокалисток в песне — «Burning of the Midnight Lamp». Они также приняли участие в записи альбома «Dusty in Memphis» известной английской певицы Дасти Спрингфилд. Начиная с 1969 года «The Sweet Inspirations» стали постоянными бэк-вокалистками Элвиса Пресли. Группа выступала с музыкантом на большинстве его «живых» концертов, а также принимала участие в записи его студийных альбомов. Ранее, группа уже занималась концертной деятельностью, участвуя в «живых» выступлениях с Аретой Франклин. Их бэк-вокалы можно услышать на таких альбомах Пресли, как «Elvis In Person At The International Hotel», «Elvis», «Moody Blue», «Elvis As Recorded At Madison Square Garden » и «Aloha From Hawaii». Четвёртый студийный альбом группы был записан в феврале 1969 года на студии «Muscle Shoals Sound Studios» Шеффилд, штат Алабама. Несмотря на занятость группы, пришедшуюся на время записи нового альбома, они продолжали оставаться бэк-вокалистками для Ареты Франклин, Перси Следжа и Кларенса Картера. В октябре 1969 года, постоянная солистка «The Sweet Inspirations» Сисси Хьюстон заявила о своём намерении покинуть группу. Хьюстон собиралась начать сольную карьеру и посвятить себя семье. С этого момента состав группы изменился, и теперь в неё входили только: Сильвия, Эстель, Мирна и новая участница Энн Уиллиямс, подруга Эстель. Уилльямс оставалась в группе до того момента, как не был выпущен последний альбом на лейбле «Atlantic Records» — «Sweet sweet soul». Альбом включил песню, вскоре ставшую классикой ритм-энд-блюза — «Gotta Find Me A Brand New Lover». Песня написана Кеннетом Гамбелом и Леоноф Хаффом, более известными как авторский дуэт «Gamble & Huff». Особую популярность с этого альбома также имели песни «That’s The Way My Baby Is» и «Flash In The Pan».

Заключительная сессия группы на «Atlantic Records» прошла в июне 1970 года. В состав группы на тот момент входили: Эстель, Мирна и Сильвия. На альбоме было выпущено два сингла: «This World» (из мюзикла «The Me Nobody Knows») и «Evidence». В 1973 году трио в составе Эстель, Мирны и Сильвии сделали запись альбома, выпущенного под лейблом «Stax Records». К 1979 году, Эстель покинула группу и была заменена Глорией Браун. Глория участвовала практически во всех концертных турне, но не приняла участие в записи последнего LP-альбома группы — «Hot Butterfly», выпущенного под лейблом «RSO». Вместо неё, в записи этого альбома приняла участие Пэт Терри. Они группируются, разбивался коротко после того. В 1978 году группа бэк-вокалы на записи Фрэнки Валли — «Grease» (русск. Бриолин), вошедшей в саундтрек к фильму с одноимённым названием. В 1979 группа совершила совместное турне с группой «The Bee Gees» — «Spirits Having Flown Tour», на котором также исполнили женскую вокальную партию.

«The Sweet Inspirations» вернулись на сцену в новом составе лишь в 1994 году. В него входили: Эстель Браун, Мирна Смит и Сильвия Шемвелл. В 2001 году Сильвия перенесла тяжёлый удар, который препятствовал её выступлению в группе. С этого момента в группе появилась новая участница — Порти Гриффин. В 2005 году «The Sweet Inspirations» выпустили новый альбом — «In The Right Place». В данный момент группа принимает активное участие в различных трибьют-шоу, посвящённых памяти Элвиса Пресли, исполняя старые хиты музыканта.

Дискография

Альбомы

Синглы

См. также 

 Соул
 Ритм-энд-блюз
 Элвис Пресли

Примечания

Внешние ссылки 
 Интервью с Мирной Смит на сайте elvis.com 
  Интервью с Мирной Смит  на сайте Elvis2001.net 
 Сайт, посвящённый Sweet Inspirations 
 О группе на сайте AllMusic 

Музыкальные коллективы из Мемфиса
Христианские музыкальные группы
Ритм-энд-блюзовые группы США
Соул-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1963 году
Исполнители RSO Records